Rosenwald ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rosenwald (* 1967), deutscher Pathologe 
 Hans Rosenwald (1907–1988), deutsch-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Julius Rosenwald (1862–1932), US-amerikanischer Unternehmer
 Lessing Julius Rosenwald (1891–1979), US-amerikanischer Geschäftsmann, Bibliophiler und Mäzen
 Lindsay A. Rosenwald (* 1955), US-amerikanischer Mediziner und Unternehmer 
 Walter Rosenwald (1924–2012), deutscher Ministerialbeamter, Militärhistoriker und Ordenskundler
 William Rosenwald (1903–1996), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop 

Siehe auch:
 Rosenwald School
 Mount Rosenwald, Berg in der Ross Dependency, Antarktika